Plesionika är ett släkte av kräftdjur. Plesionika ingår i familjen Pandalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Plesionika